Арсенид бария — бинарное неорганическое соединение, соединение металла бария и мышьяка с формулой BaAs. 
Коричневые кристаллы, разлагается водой с выделением арсина.

Получение 
 Действие арсина на оксид бария:

 Восстановление арсената бария углеродом:

Физические свойства 
Арсенид бария образует коричневые кристаллы, разлагается водой.

См. также 
 Арсенид бора

Литература 
 
 
 

Соединения бария
бария
Соединения бария по алфавиту